

Топоніми 

 Кумаґай — стара назва міста Кумаґая, Сайтама

Персоналії 
 Кумаґай — японське прізвище.
 Рід Кумаґай — самурайський рід.
 Кумаґай Наодзане — полководець.